

Матяшовце — село і громада в Кежмарському окрузі Пряшівського краю.
 Ліптовське Матяшовце — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край.